Tomasz Jan Siemiątkowski (1786–1830) – generał wojsk polskich 
 Tomasz Siemiątkowski (ur. 1970) – adwokat i nauczyciel akademicki